Чемпионат Европы по дзюдо 1991 года проходил в Праге (Чехословакия) 19 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

1991 год в дзюдо
Спорт в Чехословакии в 1991 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1991 года
Международные спортивные соревнования в Праге
дзюдо
События 19 мая
Дзюдо в Чехословакии